Смилянский — фамилия. Известные носители:

 Смилянский (Смелянский), Леонид Иванович (1904—1966) — советский драматург, критик, прозаик, редактор и сценарист.
  (1874—1953) — писатель на языке иврит, сионист, общественный деятель ишува, публицист.
 Изхар, Самех (Исхар Смилянский; 1916—2006) — израильский писатель, депутат.
 Яалон, Моше (Моше Смилянский; род. 1950) — израильский политик, бывший начальник генерального штаба Армии обороны Израиля, бывший министр обороны Израиля.

См. также

Примечания